Bowling Green bezeichnet:

 Bowling Green, eine Rasenfläche für das französische Boule beziehungsweise das englische Bowls-Spiel.
 Bowling Green (Wiesbaden), eine Grünanlage in Wiesbaden

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bowling Green (New York City), ein Stadtteil, sowie der Name einer U-Bahn-Station in Manhattan, New York City
 Bowling Green (Florida)
 Bowling Green (Indiana)
 Bowling Green (Kentucky)
 Bowling Green (Maryland)
 Bowling Green (Mississippi)
 Bowling Green (Missouri)
 Bowling Green (Pennsylvania)
 Bowling Green (Ohio)
 Bowling Green (South Carolina)
 Bowling Green (Utah)
 Bowling Green (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bowling Green Fence and Park, in New York, New York, ID-Nr. 80002673
 Bowling Green Flour Mill, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 79003902
 Bowling Green Historic District, in Bowling Green, Virginia, ID-Nr. 03000439
 Bowling Green OMS #10, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 02000925
 Bowling Green Planing Mill, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 79003903

Siehe auch
 Bowling Green Col
 Bowling Green Township